Dit is de wereldranglijst voor vrouwen van juli 2019 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 12 juli 2019.

Vrouwen 07